Municipio de Deep Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Deep Creek (condado de Yadkin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Yadkin.
 Municipio de Deep Creek (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.